Il doppio del torneo di tennis Soho Square Ladies Tournament 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Timea Bacsinszky e Kristina Barrois che hanno battuto in finale Anna Morgina e Kateřina Siniaková 6–7(5–7), 6–0, [10–4].

Teste di serie 

  Alla Kudrjavceva /  Ioana Raluca Olaru (quarti di finale)
  Paula Cristina Gonçalves /  Daniela Seguel (Primo turno

  Nikola Fraňková /  Tereza Smitková (primo turno)
  Alona Fomina /  Christina Shakovets (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Soho Square Ladies Tournament 2013